Shirey ist der Familienname folgender Personen:

Hilbert Shirey (* 1947 oder 1948), US-amerikanischer Pokerspieler
Sxip Shirey, US-amerikanischer Komponist und Musiker